Le sigle HIMO peut signifier/désigner :
 Haute intensité de main d'œuvre : une stratégie en action humanitaire visant à investir dans des projets favorisant l'emploi des populations locales.

Himo est aussi un nom commun en japonais, qui signifie corde.